Па́оло Де Че́лье (; 17 сентября 1986, Аоста) — итальянский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Де Челье — воспитанник школы «Ювентуса». Изначально его выпускали лишь в молодёжных турнирах, где тот играл весьма неплохо, сделав хет-трик в матче с «Интером», в финале Supercoppa Primavera.

Первый официальный матч за «Ювентус» Де Челье провёл 6 ноября 2006 года, заменив Николу Легротталье, в матче против «Наполи». Первый гол Де Челье забил уже во второй своей игре, проведя мяч в ворота «Кьево». Всего в Серии B Де Челье провёл за «Ювентус» восемь матчей.

В июне 2007 Де Челье был отдан «Сиене», совладельцу игрока, но его впечатляющая игра в сезоне 2007/08 заставила руководителей «Ювентуса» выкупить у «Сиены» права на игрока. Сумма сделки составила 3.5 миллиона евро. Во второй половине сезона 2009/10, после того, как «Ювентус» из-за травм потерял нескольких игроков, Альберто Дзаккерони часто ставил Де Челье в состав. Но большую часть сезона 2010/11 он пропустил из-за тяжёлой травмы. А с приходом нового главного тренера Антонио Конте Паоло стал меньше играть.

18 января 2014 года он перешёл в «Дженоа» на правах аренды.

1 сентября 2014 года он перешёл в «Парму» на правах аренды. 1 ноября он оформил дубль в ворота Интера и этот дубль стал первым в его карьере.

31 августа 2015 года присоединился к «Марселю» также на правах аренды.

Летом 2017 года истёк контракт с «Ювентусом».

Карьера в сборной 
Де Челье дебютировал в молодёжной сборной Италии 12 декабря 2006 года, в матче против молодёжки Люксембурга, заменив на 62-й минуте Луполи.

2008 год выдался для Де Челье особенно удачным. Он был одним из лучших игроков Тулонского турнира, а также неплохо сыграл на Пекинской Олимпиаде.

Достижения 
 «Ювентус»
 Чемпион Серии Б: 2006/07
 Чемпион Италии (3): 2011/12, 2012/13, 2014/15
 Финалист Кубка Италии: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2012, 2013

 Италия
 Победитель Тулонского Турнира: 2008

Примечания

Ссылки 
 Статистика на FIGC

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Серветт»